Хрущёво-Подле́сное — село Данковского района Липецкой области. Входит в Баловнёвский сельсовет. Стоит в истоке реки Перехваль.

История 
Возникло в конце XVI века. В документах 1627—1628 годов говорится: «Перехваль, а Хрущево тож, за Клементием да за Васильем Борисовыми детьми Хрущева, под Романцевским лесом, на речке Перехвали».

Название — по служилым людям Хрущёвым и по местоположение около леса. Рядом, на реке Перехваль, есть также село Спешнево-Подлесное.

Население

Примечания

Ссылки 
 http://hrushevo.narod.ru/

Населённые пункты Данковского района